Meissner ou Meißner pode se referir a:

 Hoher Meißner, massivo montanhoso em Hessen, Alemanha
 Meißner, uma cidade no distrito de Werra-Meißner, em Hessen, Alemanha
 Alexander Meissner (1883–1958), engenheiro e físico austríaco
 Georg Meissner (1829–1905), anatomista e fisiologista alemão
 Corpúsculo de Meissner, tipo de mecano-receptor
 Hans-Otto Meissner (1909–1992), escritor e novelista alemão
 Janusz Meissner (1901-1978), escritor e aviador polonês
 Joachim Meisner (1933-), cardeal e arcebispo de Colônia, Alemanha
 Kimmie Meissner (1989-), skatista estado-unidense
 Otto Meißner (1880-1953), chefe de gabinete do presidente do Reich, na Alemanha
 Randy Meisner (1946-), fundador da banda The Eagles e artista solo
 Randy Meisner (álbum de 1978)
 Randy Meisner (álbum de 1982)
 Sanford Meisner (1905-1997), ator e professor de encenação
 Técnica Meisner, uma técnica de encenação
 Silvio Meißner (1973-), futebolista alemão
 Walther Meißner (1882–1974), físico alemão
 Efeito Messner, decaimento de um campo magnético em um semicondutor, fenômeno descoberto por Walther Meißner

Desambiguação